K28 ou K.28 peut faire référence à :
 Sonate en do majeur, K.28, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 28, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Ulcère gastro-jéjunal, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres